Primera División 1982 (Chili)
 Primera División 1982 (Argentinië)
 Primera División 1982 (Uruguay)
 Primera División 1982 (Paraguay)
 Primera División 1981/82 - Spanje